Уильям Симс (; , Порт-Хоуп, Онтарио, Канада — , Бостон) — американский адмирал, один из реформаторов американского флота в конце 19 — начале 20 веков. Во время Первой мировой войны, командовал ВМС США в Европе. Дважды был президентом Военно-морского колледжа.

Биография 
Родился в американской семье, жившей в Порт-Хоуп, Онтарио, Канада (Port Hope). Закончил Военно-морскую академию США (United States Naval Academy) в 1880 году.

Его молодые годы пришлись на период реформ американского флота. Так, в 1884 году коммодор Стивен Льюс () основал Военно-морской колледж, в это же время капитан 1 ранга Альфред Мэхэн написал свои основополагающие труды о военно-морской стратегии.

Молодым офицером Симс принял участие в реформировании артиллерийского дела, внеся существенные улучшения в практику учебных артиллерийских стрельб. Его невысокое звание затрудняло борьбу с консервативными настроениями во флоте, поэтому в 1902 году он написал письмо напрямую президенту США Теодору Рузвельту. Рузвельт, ранее служивший заместителем министра ВМФ, заинтересовался идеями Симса и назначил его Инспектором учебных артиллерийских стрельб.

К моменту вступления США в Первую мировую войну контр-адмирал Симс был президентом Военно-морского колледжа. Незадолго перед войной он был назначен военно-морским представителем в Лондоне. После вступления США в войну он был назначен командующим ВМС США в Великобритании. К концу войны он был повышен в звании до вице-адмирала и командовал уже ВМС США в Европе.

В 1919—1922 годах Симс снова занимал должность президента Военно-морского колледжа.

2 июня 1920 года Колумбийский университет присвоил ему звание почётного доктора права.
21 июня того же года он получил аналогичное звание в Вильямс-колледже (Williams College).

Симс вышел в отставку в октябре 1922 года.

За участие в Первой мировой войне награждён орденом The Victory at Sea.

В 1921 году получил Пулитцеровскую премию за книгу по истории.

Умер в Бостоне (шт. Массачусетс) в звании полного адмирала.

Память 
Несколько кораблей ВМФ США были названы в честь адмирала Симса:
 Эсминец «Sims» (DD-409) времён Второй мировой войны, потоплен японцами в 1942 году;
 Эскортный эсминец «Sims» (DE-153), 1943—1946;
 Эскортный эсминец «W. S. Sims» (DE-1059, затем FF-1059), 1970—1991;
 Транспортное судно «Admiral W. S. Sims» (AP-127).

Примечания

Литература 
 Allard, Dean C., «Admiral William S. Sims and United States Naval Policy in World War I» in American Neptune 35 (April 1975): 97—110.
 Hagan, Kenneth J., «The Critic Within» in Naval History (December 1998): 20-25
 Hagan, Kenneth J., «William S. Sims: Naval Insurgent and Coalition Warrior» in The Human Tradition in the Gilded Age and Progressive Era Ballard C. Campbell, ed. (Wilmington, DE: Scholarly Resources, 2000), 187—203
 Little, Branden, and Kenneth J. Hagan, «Radical, But Right: William Sowden Sims (1858—1936)» in Nineteen Gun Salute: Case Studies of Operational, Strategic, and Diplomatic Naval Leadership during the 20th and early 21st Centuries, eds. John B. Hattendorf and Bruce Elleman (Newport, RI and Washington, D.C.: Naval War College Press & Government Printing Office, 2009)
 Morison, Elting E., Admiral Sims and the Modern American Navy (Boston: Houghton Mifflin, 1942)
 Simpson, Michael, «William S. Sims, U.S. Navy, and Admiral Sir Lewis Bayly, Royal Navy: An Unlikely Friendship, and Anglo-American Cooperation» in Naval War College Review, Vol. 41 (Spring 1988): 60-80

Ссылки 
 Sims (DD-409), Dictionary of American Fighting Naval Ships
 Admiral W.S. Sims (AP-127) Dictionary of American Fighting Naval Ships
 Naval History Bibliography, World War I, 1917—198, Naval Historical Center
 Register of the Papers of William S. Sims
 History of the Naval War College (from NWC website)
  Retrieved on 2008-02-11

Четырёхзвёздные адмиралы (США)
Адмиралы Первой мировой войны
Лауреаты Пулитцеровской премии за историческое произведение
Выпускники Военно-морской академии США
Выпускники Военно-морского колледжа (США)
Похороненные на Арлингтонском национальном кладбище
Моряки Первой мировой войны (США)